Oriental Heritage steht für folgende Freizeitparks in China:

 Oriental Heritage (Changsha)
 Oriental Heritage (Jinan)
 Oriental Heritage (Mianyang)
 Oriental Heritage (Ningbo)
 Oriental Heritage (Taiyuan)
 Oriental Heritage (Wuhu)
 Oriental Heritage (Xiamen)